Der Begriff Greencard oder Green Card bezeichnet

 Greencard (Deutschland), eine beschränkte Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung für IT-Experten in Deutschland im Rahmen eines 2004 beendeten Anwerbungsprogramms
 United States Permanent Resident Card, eine unbeschränkte Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung für die Vereinigten Staaten
 Green Card – Schein-Ehe mit Hindernissen, einen Film aus dem Jahr 1990